Сент-Эжен ():
 Сент-Эжен (Шаранта Приморская) — коммуна во Франции, департамент Приморская Шаранта.
 Сент-Эжен (Сона и Луара) — коммуна во Франции, департамент Сона и Луара.
 Сент-Эжен (Эна) — коммуна во Франции, департамент Эна.